Дом меры и веса или Дом мер и весов — памятник архитектуры местного значения в Чернигове.

История 
Решением исполкома Черниговского областного совета народных депутатов от 26.06.1989 № 130 присвоен статус памятник архитектуры местного значения с охранным № 50-Чг. Здание имеет собственную «территорию памятника» и расположено в «комплексной охранной зоне» (которая также включает другой памятник Корпус городской больницы и еще три здания), согласно правилам застройки и использования территории. На здании не установлена информационная доска.

Описание 
Одноэтажный дом построен в 19 веке согласно «Планам губернскому городу Чернигову», утверждённых в 1803 и 1805 годах. Архитектор — Антон Иванович Карташевский. Фасад завершается треугольным фронтоном. Расположен на новой торговой Александровской площади. Изначально составлял классицистический комплекс с аналогичным домом с восточной стороны площади и колодцем, который опоясывала колоннада дорического ордена (не сохранились). 

В послевоенные годы превращён в склад. В 1963 году здание было реконструировано для телестудии по проекту архитектора Андрея Антоновича Карнабеда.

Примечания

Источники 
 ПЕРЕЛІК ПАМ’ЯТОК ТА ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ м. ЧЕРНІГОВА ЗА ВИДОМ АРХІТЕКТУРИ, ІСТОРИЧНИЙ, МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА
 ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНИЙ ОПОРНИЙ ПЛАН м. ЧЕРНІГОВА З ВИЗНАЧЕННЯМ МЕЖ І РЕЖИМІВ ВИКОРИСТАННЯ ЗОН ОХОРОНИ ПАМ’ЯТОК ТА ІСТОРИЧНИХ АРЕАЛІВ (договір від 19.10.2018 р. № 2)
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 457 МІР І ВАГІВ БУДИНОК

Памятники архитектуры Чернигова